Alter Dom ist die Bezeichnung folgender Bauten:

 Ein Vorgängerbau des Kölner Domes, siehe Hildebold-Dom
 Eine Kirche im österreichischen Linz, siehe Alter Dom (Linz)
 Das Kollegiatstift Alter Dom (Münster)
 Die ehemalige Kathedrale von Brescia, siehe Alter Dom (Brescia)
 alternativ für die älteste Kirche in Mainz, siehe St. Johannis (Mainz)